Petite Suite (frz. Kleine Suite) steht für folgende Kompositionen:

 Petite Suite (Debussy)
 Petite Suite (Roussel)
 Petite Suite (Bartók)
 Petite Suite (Borodin) 
 Petite Suite (Honegger)